Lucidity (album), muziekalbum van Delain
 Lucidity (computerspel), computerspel